Philipp Röth ist der Name folgender Personen:

* Philipp Röth (Maler) (1841–1921), deutscher Maler
 Philipp Jakob Röth (1779–1850), deutscher Komponist